Рейта (кратер) () — великий місячний ударний кратер.
 Антон-Марія Рейта (1597—1660) — астроном.
Багатозначні терміни